Колодный — фамилия. Известные носители:

 Колодный, Анатолий Николаевич (род. 1937) — украинский религиовед, профессор.
 Колодный, Герман Александрович (1904—1972) — советский журналист, спортивный обозреватель.
 Колодный, Лев Ефимович (род. 1932) — советский писатель-очеркист, журналист, москвовед.
 Колодный, Мовша Мордухович (Моше Коль; 1911—1989) — сионистский активист и израильский политик.